in samenstellingen
Noviant-aux-Prés, Meurthe-et-Moselle 
Saint-Germain-des-Prés (Dordogne) 
Saint-Germain-des-Prés (Loiret)
Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire)
Saint-Germain-des-Prés (Tarn)
Saint-Martin-des-Prés, Côtes-d'Armor
Saint-Vincent-des-Prés (Saône-et-Loire) 
Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe) 
Val-des-Prés, Hautes-Alpes 

gemeenten met de naam Pré